Helgadóttir ist ein isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Tochter des Helgi. Die männliche Entsprechung ist Helgason (Sohn des Helgi).

Namensträgerinnen 
 Ásta Guðrún Helgadóttir (* 1990), isländische Politikerin
 Ásthildur Helgadóttir (* 1976), isländische Fußballspielerin
 Gerður Helgadóttir (1928–1975), isländische Künstlerin
 Guðrún Helgadóttir (1935–2022), isländische Kinderbuchautorin und Politikerin 
 Helga Vala Helgadóttir (* 1972), isländische Schauspielerin, Juristin und Politikerin
 Ragnhildur Helgadóttir (1930–2016), isländische Politikerin
 Þóra Björg Helgadóttir (* 1981), isländische Fußballspielerin
 Tinna Helgadóttir (* 1984), isländische Badmintonspielerin

Isländischer Personenname
Patronym